|-
| 131801 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131802 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131803 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131804 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131805 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131806 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131807 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131808 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131809 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131810 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131811 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131812 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131813 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131814 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131815 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131816 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131817 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131818 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131819 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131820 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131821 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131822 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131823 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131824 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131825 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131826 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131827 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131828 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131829 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131830 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131831 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131832 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131833 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131834 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131835 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131836 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131837 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131838 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131839 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131840 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131841 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131842 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131843 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131844 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131845 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131846 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131847 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131848 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131849 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131850 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131851 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131852 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131853 - ||  || 13 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 131854 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131855 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131856 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131857 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131858 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131859 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131860 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131861 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131862 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131863 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131864 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131865 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131866 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131867 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131868 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131869 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131870 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131871 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131872 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131873 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131874 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131875 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131876 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131877 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131878 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131879 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131880 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131881 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131882 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131883 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131884 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131885 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131886 - ||  || 15 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131887 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131888 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131889 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131890 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131891 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131892 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131893 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131894 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131895 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131896 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131897 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131898 - ||  || 19 ianuarie 2002 ||  || , 
|-
| 131899 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131900 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-